Vivek (en hindi : विवेक, mot signifiant littéralement discernement, conscience) est un prénom indien.

 Vivek Agrawal, producteur, scénariste et réalisateur indien ;
 Vivek Kundra, né en 1974, informaticien américain et premier responsable fédéral des systèmes d'informations (Chief Information Officer) dans l'administration Obama ;
 Vivek Murthy, né en 1977, médecin américain, administrateur de la santé publique des États-Unis de 2014 à 2017 ;
 Vivek Oberoi, né en 1976, acteur indien ;
 Vivek Sharma, né en 1969, réalisateur, assistant réalisateur, scénariste indien ;
 Vivek Tiwary, né en 1973, homme de théâtre et scénariste de bande dessinée américain ;
 Vivek Vaswani, né en 1972, acteur, producteur, scénariste et assistant réalisateur indien ;
 Vivek Wadhwa, entrepreneur et universitaire indo-américain.